Frelih ist der Familienname folgender Personen:

 Drago Frelih (* 1948), jugoslawischer Radrennfahrer
 Jasmin B. Frelih (* 1986), slowenischer Schriftsteller, Übersetzer und Redakteur